Por Mendonça de Barros pode estar à procura de:
 Antônio Mendonça de Barros (1909-?) - escritor, jornalista, advogado e político brasileiro, ex-prefeito de Campinas, SP;
 José Roberto Mendonça de Barros (1951-) - economista brasileiro;
 Luiz Carlos Mendonça de Barros (1942-) - engenheiro e economista brasileiro.

Desambiguação